Karl Bonaventura Finck von Finckenstein ist der Name folgender Personen:

 Karl Bonaventura Finck von Finckenstein (1794–1865), deutscher Marschall und Politiker, siehe Carl Finck von Finckenstein (Politiker, 1794) 
* Karl Bonaventura Finck von Finckenstein (Verwaltungsbeamter) (1872–1950), deutscher Verwaltungsbeamter und Rittergutsbesitzer